«Спасибо» — российская кинокомедия 2003 года режиссёра Дмитрия Томашпольского.

Описание сюжета 
Однажды утром Сигизмунд Ботинкин, одинокий дьявол, просыпается в дурном настроении. Он решил, что ненавидит утро и мечтает о том, чтобы «утро пропало пропадом». Так оно и получается: наступает тьма. Мир продолжает жить, а герои фильма, которым предстоят приключения, получают задание вернуть утро.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Дмитрий Томашпольский
 Сценарий — Дмитрий Томашпольский
 Оператор — Валерий Махнев
 Композитор — Модест Мусоргский
 Продюсер — Сергей Ховенко

Технические данные 
 Производство кинокомпании Пигмалион.

Ссылки 
 Краткое описание на портале о культурной жизни 

 

Кинокомедии России
Кинокомедии 2003 года
Фильмы России 2003 года
Фильмы Дмитрия Томашпольского